Andrievo-Ivanove (în ) este un sat în comuna Rozdilna din raionul Rozdilna, regiunea Odesa, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației localității Andrievo-Ivanove era vorbitoare de ucraineană (%), existând în minoritate și vorbitori de română (%), rusă (%) și găgăuză (%).

Note 

Andrievo-Ivanove, Rozdilna, Rozdilna, Odesa
Andrievo-Ivanove, Rozdilna, Rozdilna, Odesa
Andrievo-Ivanove, Rozdilna, Rozdilna, Odesa